Амінт — грецьке (переважно македонське) ім'я, яке носили зокрема три македонських царі:

 Амінт I
 Амінта II
 Амінт III